

Георгієвка — село, Денисовський район, Костанайська область

Георгієвка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Георгієвка — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Георгієвка — село, район імені Лазо, Хабаровський край
 Георгієвка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Георгієвка — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край
 Георгієвка — селище, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Георгієвка — село, Ребріхинський район, Алтайський край
 Георгієвка — село, Табунський район, Алтайський край
 Георгієвка — присілок, Томський район, Томська область
 Георгієвка — присілок, Тяжинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Георгіївка

ru:Георгиевка